14. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Tereora Stadium w Avaruana Wyspach Cooka od 14 do 16 czerwca 2014 roku. W imprezie wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association, a także sportowcy z odrębnej reprezentacji Australii Północnej (złożonej z zawodników z Terytorium Północnego i północnej części Queenslandu).

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Mieszane

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Wyspach Cooka
2014
2014 w Oceanii
Avarua